Andrea Fanton – fumettista italiano
 Elisabetta Fanton – ex pistard e ciclista su strada italiana
 Monte Fanton, uno dei nomi del Monte Fautenio (Alpi Graie)